Tephromela är ett släkte av lavar. Tephromela ingår i familjen Mycoblastaceae, ordningen Lecanorales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Tephromela